Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind bzw. Phantastische Tierwesen steht für:

 Phantastische Tierwesen & wo sie zu finden sind, Buch von Joanne K. Rowling (2001)
 Phantastische Tierwesen (Filmreihe), britisch-US-amerikanischer Filmreihe von David Yates
 Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind (Film) (2016)
 Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen (2018)
 Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse (2022)